Зет, Зеф () —
 син Зевса й Антіопи, брат Амфіона. На противагу братові Зета зображували простим пастухом-мисливцем;
 один із Бореадів;
 Зет — один з персонажів комедії «Поліцейська академія» у виконанні ;
Зет (кратер).